Россиянин Даниил Медведев — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Новак Джокович, выбыл на стадии полуфинала.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Отказ)
  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Доминик Тим (Отказ)
  Стефанос Циципас (Второй раунд)
  Кэй Нисикори (Второй раунд)
  Александр Зверев (Второй раунд)
  Карен Хачанов (Третий раунд)

<li>  Даниил Медведев (Титул)
<li>  Фабио Фоньини (Отказ)
<li>  Роберто Баутиста Агут (Четвертьфинал)
<li>  Борна Чорич (Первый раунд)
<li>  Джон Изнер (Второй раунд)
<li>  Марин Чилич (Первый раунд)
<li>  Николоз Басилашвили (Первый раунд)
<li>  Давид Гоффен (Финал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Основная сетка 

Western & Southern Open 2019